Paleochóri ou Paléochori (, « Vieux-Village ») peut désigner :
 Paleochóri (Kavála)
 Paleochóri (Chalcidique)
 Paleochóri Foundotoú
 etc

Homonymie de localités